Webbsäkra färger var de 216 färger som man med största säkerhet kunde anta såg likadana ut hos datoranvändare oavsett vilket operativsystem de använde, på den tiden då många datorer endast hade stöd för maximalt 256 färger. Det var den delmängd av färger som fanns i färgpaletten i Windows, Mac OS Classic och Unix grafiska fönsterhanteringssystem, X11.

Tanken var att om man höll sig till dessa 216 färger när man skapade bilder eller skrev HTML-, XHTML- eller CSS-kod, så fick man ett pålitligt resultat som såg likadant ut på alla datorer. Sedan datorerna fått ett utbrett stöd för fler färger, idag oftast 16,7 miljoner eller mer, så är det inte längre aktuellt att tala om "webbsäkra" färger.

Detta var de webbsäkra färgerna, med RGB-tonvärden angivna hexadecimalt:

Gråskala med webbsäkra färger

Se även 
 HTML-färger

Källor
 

Färgsystem och färgrymder
HTML
World Wide Web